

1—9

10—19 
 бл. 17-23 — повстання в Китаї «червонобрових».

20—29

30—39

40—49

50—59 
 бл. 17-23 — повстання в Китаї «червонобрових».
 50 — битва ордовиків проти Риму при Каэр Карадок.
 55 — початок війни Вірменії проти Парфії (55-62)

60—69 
 62 — кінець війни Вірменії проти Парфії (55-62)
 66 — початок Юдейських війн (66-73)

70—79 
 73 — кінець Юдейських війн (66-73)
 72-74 — вторгнення аланів в Закавказзя і Мідію Атропатену
 73 — похід проти хунну армії Доу Гу.

80—89 
 82-83 — Британська війна з Римом.
 86-89 — війна римсько—дакська.

90−99 
 92 — Війна Домітіанна проти сарматів і свевів.

Див. також 
 I століття
 Війна
 Список війн II століття
 Список війн

Війни за епохою